Thalbitzer ist der Familienname folgender Personen:
 Björn Thalbitzer (1895–1959), dänischer Tennisspieler
 Carl Wilhelm Thalbitzer (1801–1867), dänischer Gutsbesitzer und Politiker
 Ellen Locher Thalbitzer (1883–1956), dänische Bildhauerin
 Heinrich Albert Thalbitzer (1737–1785), preußischer Konsul in Helsingør
 William Thalbitzer (1873–1958), dänischer Eskimologe und Grönlandforscher